ICO nebo ico může být:

 ICO (formát souboru) – formát ikon v operačním systému Microsoft Windows, s příponou .ico

Podobné 
 IČO – Identifikační číslo osoby